Pacaembu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pacaembu (ort), São Paulo, 
 Pacaembu (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar